Teispes ( Tschīschpīsch,  altpersisch Tšaišpiš, babylonisch Šišpiš, elamisch Zišpiš; * um 700 v. Chr.; † 640 v. Chr.) war der zweite König des altpersischen Achämenidenreichs. Er war der Sohn und Nachfolger des Dynastiegründers Achaimenes und regierte von 675 v. Chr. bis 640 v. Chr.

Teispes soll nach mythischer Überlieferung sein Herrschaftsgebiet unter seinen zwei Söhnen Kyros I. und Ariaramna I. aufgeteilt haben.

Ariaramna I. erhielt die östlichen Gebiete der Persis (Parsa) und Kyros I. den elamischen Bezirk Anschan (Parsumaš). Während Ariaramna I. später vom medischen König Kyaxares II. abgesetzt worden sein soll, bekam Kyros I. durch seinen promedischen Kurs die Gebiete von Ariaramna I. als Verwaltungsbezirk übertragen.

Keilschriftliche Belege für die Teilung sowie die Absetzung von Ariaramna I. fehlen allerdings bis heute.

Stammbaum

Literatur

Weblinks 
 Abstammungslinie des Teispes (Teil 1)
 Encyclopaedia Iranica: Mythos des geteilten Reichs und Abstammungslinie (Teil 2)

König (Achämenidenreich)
Geboren im 8. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 7. Jahrhundert v. Chr.
Mann